Аро́н Я́ковлевич Гуре́вич (12 июня 1924, Москва — 5 августа 2006, там же) — советский и российский историк-медиевист, культуролог. Доктор исторических наук (1962), профессор (1963), профессор МГУ, с 1969 года и до конца своих дней сотрудник Института всеобщей истории РАН, до чего также работал в Институте философии АН СССР и Калининском пединституте; член Европейской академии. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки (1993). Ещё при жизни его исследования получили мировое признание.

Биография 
Родился в семье служащего; рано потерял отца, мать умерла в 1943 году. В 1942 году с отличием окончил школу-десятилетку. Член ВЛКСМ с 1940 года, в школе и на заводе был комсоргом.

Будучи признанным негодным к строевой военной службе, был мобилизован на военный завод, где работал до 1944 года. Одновременно учился на заочном отделении исторического факультета МГУ, а на 3-м курсе перевелся на стационар (в 1944 году), выпускник кафедры истории средних веков (1946). Окончил аспирантуру Института истории АН СССР, где учился в 1947—1950 годах под руководством академика Е. А. Косминского. Также является учеником известного медиевиста профессора А. И. Неусыхина. Кандидат исторических наук (1950), диссертация «Крестьянство юго-западной Англии в донормандский период».

Летом 1950 года читал лекции по истории средних веков на заочном отделении Калужского педагогического института. В том же году получил назначение в Калининский пединститут (ныне Тверской государственный университет) на истфак: ассистент (1950—1953), старший преподаватель (1953—1957), доцент (1957—1963), профессор (1963—1966). Доктор исторических наук (1962), диссертация «Очерки социальной истории Норвегии в IX—XII вв.». В 1962—1964 годах ответственный редактор трёх томов «Учёных записок Калининского педагогического института». В своих мемуарах называл этот свой период жизни шестнадцатилетней «ссылкой» в Тверь.

В 1966—1969 годах старший научный сотрудник сектора истории культуры Института философии АН СССР, которым тогда руководил академик П. Ф. Юдин. Был уволен в связи с публикацией ряда «ревизионистских» работ.

С 1969 года работал в Институте всеобщей истории АН СССР (старший, ведущий научный сотрудник), с 1987 года возглавлял центр исторической и культурной антропологии ИВИ РАН, c 1989 года — главный редактор издаваемого центром ежегодника «Одиссей. Человек в истории».

С 1989 года — профессор кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ (также преподавал в МГУ на филологическом факультете в 1975—1977 годах).

С 1992 года — главный научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского РГГУ. Один из авторов курса «История мировой культуры (средневековье)», автор курса «История Средних веков», спецкурса «Средневековая картина мира». С того же года — заведующий отделом культуры и науки средневековой и современной Европы Института мировой культуры МГУ.

Читал лекции в университетах Италии, США, Германии, Дании (1989—1991), Норвегии, Швеции, Англии, Франции (1991—1992). Почётный доктор Лундского и Познанского университетов.

Действительный член Академии гуманитарных исследований (1995). Член-корреспондент Американской академии медиевистики (1989), иностранный член Renaissance Academy of America, Société Jean Bodin (Бельгия), Королевского Норвежского общества ученых, Королевского общества историков Великобритании, Королевской Академии наук Нидерландов. Доктор философии honoris causa университета Лунда (Швеция).

В 1988 году он выиграл Международную премию Нонино в Италии. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (1993, «за цикл исследований по истории западноевропейской средневековой культуры, опубликованный в 1981—1990 годах») и премии им. Н. И. Кареева РАН (1997, "за монографию «Исторический синтез и Школа „Анналов“»").

Входил в бюро Научного совета по истории мировой культуры РАН, был членом редколлегий журналов «Arbor Mundi» («Мировое древо»), «Journal of Historical Society», «Osterreichische Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», а также книжной серии «Памятники исторической мысли».

Автор ряда глав и редактор учебника по истории средних веков для пединститутов (1964), изданного также на французском (1976) и португальском (1978) языках. Автор главы о Северной Европе в учебнике исторического факультета МГУ (1968, 1977, 1990, 1997, 2000, 2003 и 2005), а также ряда статей в коллективном труде «История крестьянства в Европе» (М., 1985—1986. Т. 1—3). В 1990-е годы — соавтор школьного учебника по истории Средних веков.

Опубликовал воспоминания «История историка» (М., 2004). Перед тем, как отмечают: «В 1990-х годах автобиографическая статья А. Я. Гуревича положила начало целой „мемуарной войне“ советских медиевистов…». Выход мемуаров Гуревича, содержащих критическую оценку советской историографии и её лидеров, вызвал немалый резонанс.

Последние тринадцать лет жизни был слеп, но продолжал работать: коллеги и ученики читали ему, а он думал и диктовал. В последние годы поток его научных публикаций не иссякал.

С 1945 года был женат на Эсфири Израилевне Шифман (1922—1997). Дочь Елена Ароновна Гуревич (05.01.1957—18.01.2018) — известный филолог-скандинавист.

Умер после тяжелой продолжительной болезни. Похоронен на Востряковском еврейском кладбище. В некрологе Института мировой культуры МГУ назывался «самым известным российским историком за пределами нашей страны»; «его книги оказались чрезвычайно важны для умственного высвобождения нашего общества задолго до начала перестройки». В некрологе на Лента.ру был назван одним из самых авторитетных российских ученых-гуманитариев.

Вклад в науку 

Направления научных исследований — история средневековой европейской культуры; современная историография; теория культуры и методологии истории; история Скандинавии в Средние века; история скандинавской культуры, в том числе соотношение официальной (церковной) и народной культуры; проблемы методологии исторического исследования; культурная антропология; школа «Анналов» и её исторические методы. По характеристике Л. М. Баткина: "Гуревича потянуло к ментальности. Его интересовал, так сказать, общий фон эпохи и его правила игры".

В. Я. Петрухин отмечает большую роль Гуревича в развитии нового направления исследований, связанного с так называемым лингвистическим поворотом: 

Его статьи, составившие книгу «Проблемы генезиса феодализма», подверглись в 1969 году резкой критике со стороны министра просвещения РСФСР А. И. Данилова, после чего Гуревич был уволен из Института философии. Критика была связана с тем, что автор поставил под сомнение некоторые положения теорий Маркса и Энгельса — о том, что феодализм складывался в результате закабаления свободных крестьян магнатами, которые предварительно присваивали себе крестьянскую землю. По мнению Гуревича, в условиях слабости верховной власти свободные земледельцы в поисках защиты вместе со своей землёй добровольно принимали патронат магнатов, меняли свободу на безопасность. С точки зрения Энгельса, в варварскую эпоху существовал «первобытный коммунизм», выражавшийся в коллективной собственности на землю. С точки зрения Гуревича, древние германцы были крестьянами, веками жившими на одном месте, не было никакой коллективной собственности на землю, а велось семейное хуторское хозяйство. Он также отрицал марксистскую теорию базиса и надстройки, и теорию обнищания пролетариата. 

Дал следующую характеристику генезису феодализма:В феодализме я склонен усматривать преимущественно, если не исключительно, западноевропейский феномен. На мой взгляд, он сложился в результате уникальной констелляции тенденций развития. Феодальный строй, как бы его ни истолковывать, представляет собой не какую-то фазу всемирно-исторического процесса, — он возник в силу сочетания специфических условий, порожденных столкновением варварского мира с миром позднеантичного средиземноморья. Этот конфликт, давший импульс синтезу германского и романского начал, в конечном итоге породил условия для выхода западноевропейской цивилизации на исходе средневековья за пределы традиционного общественного уклада, за те пределы, в которых оставались все другие цивилизации.

В последующих трудах рассматривал, в частности, культ святых в его простонародном понимании, образ потустороннего мира, как он виделся средневековым визионерам, и две противоречивших одна другой версии Страшного суда, популярное богословие. Полемизируя с тезисом М. М. Бахтина о карнавально-смеховой природе средневековой народной культуры, подчёркивал теснейшую связь в ней смеха и страха.

По мнению   С. И. Лучицкой, 

По сути дела, А. Я. Гуревич явился создателем историко-антропологического направления в российской науке. Значение его трудов выходит за рамки медиевистики. Он оказал большое влияние на всю современную историческую науку, а также другие гуманитарные дисциплины: антропологию, культурологию, философию. Как отмечают: "Та история, к которой пришел А.Я. Гуревич, была историей живых людей, где человек был субъектом истории, а не ее объектом". 

По оценке Н. А. Хачатурян: "Новую страницу в вопросах средневековой культуры в отечественной медиевистике мотивировали и открыли труды А. Я. Гуревича".

Труды 
Автор более 500 научных работ, в том числе 14 книг, переведенных на десятки иностранных языков.
 Диссертации
 Крестьянство Юго-Западной Англии в донормандский период: Проблема образования класса феодальных крестьян в Уэссексе в VII — начале XII в.: Автореф. дисс. … к.и.н. — , 1950. — 28 с.
 Очерки социальной истории Норвегии в IX—XI вв.: Автореф. дисс. … д.и.н. — , 1961. — 25 с.

 Монографии
 
 
 
 
 
 переизд.: 
 
 
  (переведена на болгарский (1985), немецкий (1986), итальянский (1986), венгерский (1987), польский (1987), сербско-хорватский (1987) языки).
 Культура и общество средневековой Европы глазами современников. Exempla, XIII в. — : Искусство, 1989. — 366 с.
 
 
 
 Гуревич А. Я., Харитонович Д. Э. История средних веков. Учебник для средней школы. — : Интерпракс, 1994. — 333 с.
  (Рецензия)
  (Рецензия)
 Индивид и социум на средневековом Западе. — : РОССПЭН, 2005. — 422 с.
 переизд.: Индивид и социум на средневековом Западе. — : Александрия, 2009. — 492 с. — (Становление Европы). — ISBN 978-5-903445-08-0.
 

 Переиздания и сборники работ
 Избранные труды. Т. 1: Древние германцы. Викинги. — -: Университетская книга, 1999. — 352 с.
 Избранные труды. Т. 2: Средневековый мир. — -: Университетская книга, 1999. — 560 с.
 переизд.: Избранные труды. Средневековый мир. — : Издательство СПбГУ, 2007. — 560 с.
 Избранные труды. Крестьянство средневековой Норвегии. — : Издательство СПбГУ, 2006. — 368 с.
 Избранные труды. Культура средневековой Европы. — : Издательство СПбГУ, 2006. — 544 с.
 Гуревич. А. Я. Индивид: Статья для возможного в будущем «Толкового словаря средневековой культуры» // От мифа к литературе: Сборник в честь семидесятилетия Е. М. Мелетинского. — , 1993.
 Избранные труды. Норвежское общество. — : Традиция, 2009. — 470 с. — (Письмена времени).
 
 Гуревич А. Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги / Сост. С. Я. Левит, И. А. Осиновская. — М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. — 352 с. — (Письмена времени). — ISBN 978-5-98712-926-5.

 Научные статьи

Примечания

Литература 
 Баткин Л. М. О том, как А. Я. Гуревич возделывал свой аллод // Баткин Л. М. Пристрастия. — , 1994. — С. 66—94.
 Другие средние века. К 75-летию А. Я. Гуревича / Сост. И. В. Дубровский, С. В. Оболенская, М. Ю. Парамонова. — -: Университетская книга, 1999.
 
 Saluting Aron Gurevich : essays in history, literature and other related subjects / ed.by Yelena Mazour-Matusevich, Alexandra Korros. — Leiden : Koninklijke Brill, 2010. — xiii, 388 p. — (Later medieval Europe, ISSN 1872-7875 ; v. 5). — ISBN 978-90-04-18650-7.
 Образы прошлого: Сборник памяти А. Я. Гуревича. / Сост. С. И. Лучицкая, И. Г. Галкова, К. А. Левинсон, А. В. Толстиков, Т. А. Тоштендаль-Салычева. — СПб: Центр гуманитарных инициатив. 2011. — 752 с.

Ссылки 
 Статья на сайте ИВИ РАН.
 Статья на сайте РГГУ
 Биография.
 Биография.
 Научные труды А. Я. Гуревича.
 Памяти Арона Яковлевича Гуревича.
 Интервью историка Павла Уварова об А. Я. Гуревиче.
 Бессмертная О. Ю. «Война мемуаров»: мотивы страха в рассказах о советском прошлом двух медиевистов-противников и (не)советские субъективности (Е. В. Гутнова и А. Я. Гуревич) // Новое литературное обозрение. 2020. № 2.
 Неретина С. С. Арон Яковлевич Гуревич и безмолвие
 Оболенская С. В. Какие бывают историки — 2. Памяти А. Я. Гуревича.
 Ольхов П. А. Историческая реконструкция как диалогический проект: категориально-речевые и нравственные доминанты А. Я. Гуревича
 Уваров П. Ю. Портрет медиевиста на фоне корпорации.
 Фрумкина Р. М. «Нет, ребята, всё не так…»
 Харитонович Д. Э. Современность средневековья.
 Харитонович Д. Э. Индивид на все времена.

Историки по алфавиту
Историки СССР
Медиевисты СССР
Историки России
Культурологи России
Медиевисты России
Скандинависты
Преподаватели Тверского государственного университета
Сотрудники Института философии РАН
Сотрудники Института всеобщей истории РАН
Преподаватели филологического факультета МГУ
Преподаватели философского факультета МГУ
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Лауреаты премии имени Н. И. Кареева
Почётные доктора Лундского университета
Почётные доктора университетов Польши
Члены-корреспонденты Американской академии медиевистики
Члены Европейской академии
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии
Члены Нидерландской королевской академии наук
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы учебников истории
Мемуаристы России
Похороненные на Востряковском кладбище
Лауреаты международной премии Nonino
профессора МГУ
историки сельского хозяйства
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета